Грихново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Вязовской волости.

География 
Расположена на южном побережье Грихновского озера, в 70 км к северо-западу от города Новосокольники и в 4 км к северо-западу от волостного центра, деревни Вяз.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 36 человек, на 2010 год — 20 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района